Вільксанто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Орлеана, 18 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 187,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вільксантон на сайті французького Національного інституту географії
 Вільксантон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільксантон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільксантон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільксантон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер